Preston se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Christina M. Preston
 Isabella Preston